Рошель Стивенс (; ) — американская легкоатлетка, которая специализируется в спринте, олимпийская чемпионка 1996 года, серебряный призёр Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, чемпионка мира.

Биография 
В колледже была чемпионкой  400 м и одиннадцать раз выигрывала всеамериканские награды NCAA. Она четыре раза побеждала на открытом чемпионате США по легкой атлетике и была чемпионкой в беге на 400 метров на . 

Рошель Стивенс стала призером в эстафете 4 по 400 метров на Олимпийских играх 1992 года в Барселоне и чемпионом в эстафете на Олимпийских играх 1996 года в Атланте. За свою карьеру она шесть раз входила в десятку лучших бегунов сезона на 400 метров.

С 1999 года Стивенс помогла тысячам клиентов похудеть и стать здоровыми с помощью своего DVD-диска по снижению веса и кардиотренировке в оздоровительном спа-центре Rochelle. Городской совет Мемфиса переименовал улицу перед зданием средней школы Стивенса альма-матер Мелроуз (Мемфис, штат Теннесси) в Олимпийскую Рошель Стивенс-авеню.

Примечания

Ссылки 
 

Бегуны на короткие дистанции США
Олимпийские чемпионы от США
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1996 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1992 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Выпускники Государственного университета Моргана